100 женщин () — спецпроект Би-би-си, созданный в 2013 году. В проекте исследуется роль женщин в XXI веке, съёмки проходят по всему миру. Как только имена лауреатов премии становятся известны, начинается трёхнедельный «Женский сезон на Би-би-си», включающий распространение информации о лауреатах, онлайн мероприятия, дебаты и статьи, а также документальные фильмы, связанные с женской проблематикой. Женщинам всего мира предлагается принять участие в программе через Твиттер, комментируя список лауреатов, интервью и дебаты.

История 
В 2012 году массовые протесты осветили для мировой общественности информацию о случае группового изнасилования в Дели, как примере гендерного насилия с которым продолжают сталкиваться женщины. Вслед за этими событиями Лилиан Ландор, Фиона Крэк и другие журналистки Би-би-си решили создать проект, посвящённый проблемам и достижениям женщин в современном обществе, чтобы повысить представленность женщин в средствах массовой информации. В марте 2013 года на Би-би-си поступило большое количество запросов от слушательниц, в которых Би-би-си просили предоставить больше «контента для женщин и от женщин». 25 октября 2013 года прошла первая конференция, на которой 100 женщин со всего мира обсудили общие вопросы. Среди обсуждавшихся тем были проблемы в сфере занятости, феминизм, материнство и религия, при этом рассматривались как культурные, так и социальные проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

С тех пор в этом проекте были рассмотрены многие вопросы, включая образование, здравоохранение, равенство в оплате труда, калечащие операции на половых органах, домашнее насилие и проблема сексуальных домогательств. Проект стремится предоставить женщинам платформу для разговоров о том, как улучшить мир и искоренить сексизм.

Примечания

Ссылки 
 100 женщин на BBC

Награды и призы, вручаемые только женщинам
Би-би-си
Списки женщин
Награды, появившиеся в 2013 году
Появились в 2013 году в Великобритании